Haferl steht für:
 Tasse (österreichisch)
 Nachttopf (österreichisch)

Siehe auch:
 Häferl